Audrey Cordon-Ragot (1989) – ciclista su strada francese
 Cédric Ragot (1973-2015) – designer francese
 Emmeline Ragot (1986) – ciclista discesista francese
 Pierre Ragot (1986) – pallamanista francese
 Vincent Ragot de Beaumont (1624-1714) – religioso e saggista francese